Jaroslav Zeman ist der Name folgender Personen:

* Jaroslav Zeman (Musiker) (1936–2022), tschechischer Musiker
 Jaroslav Zeman (Ringer) (* 1962), tschechischer Ringer
 Jaro Zeman (1899–1993), österreichischer Maschinenbauer und Hochschullehrer